Hieronder volgt een lijst van plaatsen in Aust-Agder, een voormalige provincie in Noorwegen. 

De lijst is exclusief de steden in Aust-Agder. Zie ook de lijst van plaatsen in Noorwegen en de lijst van Noorse steden.

Aust-Agder
Aust-Agder